Taka – valuta del Bangladesh
Taka – città del Giappone
Distretto di Taka – distretto del Giappone
Tony Taka – fumettista